Маэстрасго ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Теруэль в составе автономного сообщества Арагон.

Муниципалитеты 

Районы Теруэля